Сен-Пер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Сен-Пер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Сен-Пер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр
 Сен-Пер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос